Termin -{Thy1}- ima više značenja.
 Timidilat sintaza (FAD), enzym
 CD90, klaster diferencijacije 90